Dorobanțu (Călărași), een gemeente in het Roemeense district Călărași
 Dorobanțu (Tulcea), een gemeente in het Roemeense district Tulcea